Казачанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Петриківська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Петриківська волость — Звенигородського повіту Київської губернії.